

Patronyme 

 Giovanni Giacomo Pandolfi (1567–1636), peintre italien ;
 Luigi Pandolfi (1751-1824) , cardinal italien.
 Francesco Maria Pandolfi Alberici (1764-1835), cardinal italien ;
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, musicien et compositeur italien du  ;
 Elio Pandolfi (1926-2021), acteur, chanteur et doubleur italien ;
 Claudia Pandolfi (1974-), actrice italienne.

Étymologie 

Pandolfi est un patronyme issu du prénom italien , qui fut surtout porté au Moyen Âge. Ce prénom vient de l'anthroponyme masculin lombard Pandulf, constitué des éléments Pand, dont la signification est incertaine (peut-être du germanique band(wa), « bannière (ou étendard) »), et ulf, « loup » ; diffusé en Italie aux  par les conquérants lombards, le prénom Pandulf, italianisé en , sera progressivement adopté par les habitants de la péninsule et donnera naissance, autour du , au patronyme Pandolfi ainsi qu'au patronyme , à travers son diminutif, Pandolfino (« Petit Pandolf »).

Diffusion 

En Italie, le patronyme Pandolfi se rencontre surtout dans le centre-nord du pays, notamment dans le Latium et en Lombardie.

Variantes

Liens externes 

  Cognomi Italiani : La distribuzione geografica del cognome PANDOLFI in Italia sur le site Cognomix - Tutto sui Cognomi.